Název Konopiště má více míst:
 Konopiště (Benešov), místní část okresního města Benešov
 Konopiště, zámek v místní části Konopiště města Benešov
 Konopiště (Lipovice), část obce Lipovice v okrese Prachatice

Související články 
 Konopiste, správní obvod v Severní Makedonii
 Konopišťský potok